Asedio de Puerto Cabello puede referirse a:
 Asedio de Puerto Cabello (1741), durante la Guerra del Asiento entre Reino Unido y España.
 Asedio de Puerto Cabello (1812), durante la Primera República de Venezuela.
 Asedio de Puerto Cabello (1813), durante la Segunda República de Venezuela.
 Asedio de Puerto Cabello (1814), durante la Campaña de Carabobo librado en la Guerra de Independencia.
 Sitio de Puerto Cabello (1822), durante la Guerra de Independencia.
 Asedio de Puerto Cabello (1823), último enfrentamiento militar durante la campaña de Occidente librado en la Guerra de Independencia.
 Sitio de Puerto Cabello (1835), batalla de la Revolución de las Reformas.
 Asedio de Puerto Cabello (1868), parte de la Revolución Azul.
 Sitio de Puerto Cabello (1902-1903), bloqueo naval a Venezuela entre 1902-1903.
 Sitio de Puerto Cabello (1962), mejor conocido como El Porteñazo.